И́вар Я́зепович Селе́цкис (; род. 22 сентября 1934, Рига, Латвия) — латвийский кинорежиссёр-документалист и оператор. Член КПСС с 1964 года.

Биография 
В 1957 году окончил Латвийский сельскохозяйственный университет, а в 1966 году — операторский факультет ВГИКа. С 1958 года состоит в штате Рижской киностудии.

Брат Андрис Селецкис тоже кинооператор.

Фильмография

Оператор 
  — Берег
  — Репортаж года
  — Горько (на «Молдова-фильм»)
  — Кулдигские фрески 
  — Гвинейские встречи
  — Улов
  — Твой день зарплаты
  — От Кентавра
  — Лето мотоциклистов (х/ф, с Калвисом Залцманисом)
  — Краткое наставление в любви (х/ф)
  — Улица Поперечная
  — Новые времена на улице Поперечной
  — Дива на роликовых коньках
  — Капитализм на Поперечной улице

Режиссёр 
  — Валмиерские девушки
  — Закрома
  — Зеркало жажды
  — Женщина, которую ждут 
  — Расширение мира
  — Начальник участка
  — Улица Поперечная
  — Новые времена на улице Поперечной
  — Дива на роликовых коньках
  — Капитализм на Поперечной улице

Награды 
 1967 — Государственная премия Латвийской ССР («Репортаж года»)
 1974 — премия Всесоюзного кинофестиваля («Закрома»)
 1975 — Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР
 1990 — премия «Ника» («Улица Поперечная»)
 2005 — орден Трёх Звёзд

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 383

Ссылки 
 
 Ивар Селецкис на сайте КиноПоиск

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Кинорежиссёры-документалисты Латвии
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Лауреаты премии «Ника»